Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1907 war ein Tenniswettbewerb in London.

Im Finale des All-Comers-Wettbewerbs schlug der Australier Norman Brookes den Briten Arthur Gore in drei Sätzen. Da Laurence Doherty nicht zur Titelverteidigung antrat, wurde keine Challenge Round gespielt. Es war Brookes erster Titel in Wimbledon.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 266.

Herreneinzel
1907